Gabon Championnat National D1 (2010) był 51. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Gabonie. Tytułu nie obroniła drużyna Stade Mandji Port Gentil. Nowym mistrzem Gabonu został zespół US Bitam.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Gabon Championnat National D1

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gabonie
2010 w Afryce
2010 w piłce nożnej